Эрик Кристенсен (; 17 декабря 1983, Эдмонтон, Альберта) — бывший профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.

Статистика 
 Последнее обновление: 15 июня 2014 года
				         Regular season		   Playoffs
--------------------------------------------------------------------------------------
Season	Team			League	GP   G   A   Pts   PIM   GP   G   A  Pts  PIM
1999–00	Kamloops Blazers    	WHL	66   9	 5    14    41	  4   0	  0    0    2
2000–01	Kamloops Blazers	    WHL	72  21	23    44    36	  4   1   1    2    0
2001–02	Kamloops Blazers    	WHL	70  22	36    58    68	  4   0	  0    0    4
2002–03	Kamloops Blazers     	WHL	67  54	54   108    60	  6   1	  7    8   14
2003–04	Kamloops Blazers	    WHL	29  10	14    24    40	  —   —	  —    —    —
2003–04	Brandon Wheat Kings   	WHL	34  17	21    38    20	 11   8	  4   12    8
2004–05	Wilkes-Barre/
        Scranton Penguins       AHL	77  14	13    27    33	 11   1	  6    7    4
2005–06	Wilkes-Barre/
        Scranton Penguins	    AHL	48  24	22    46    50	 11   2   2    4    2
2005–06	Pittsburgh Penguins	    NHL	33   6	 7    13    34	  —   —	  —    —    —
2006–07	Wilkes-Barre/ 
        Scranton Penguins	    AHL	16  12	12    24     8	  —   —	  —    —    —
2006–07	Pittsburgh Penguins  	NHL	61  18	15    33    26	  4   0   0    0    6
2007–08	Pittsburgh Penguins	    NHL	49   9	11    20    28	  —   —	  —    —    —
2007–08	Atlanta Thrashers	    NHL	10   2	 2     4     2	  —   —   —    —    —
2008–09	Atlanta Thrashers     	NHL	47   5	14    19    14	  —   —	  —    —    —
2008–09	Anaheim Ducks	        NHL	17   2	 7     9     6	  8   0	  2    2    0
2009–10	Anaheim Ducks	        NHL	 9   0	 0     0     2	  —   —	  —    —    —
2009–10	New York Rangers	    NHL	49   8	18    26    24	  —   —	  —    —    —
2009-10	Manitoba Moose          AHL	 6   2	 0     2     0    -   -   -    -    -
2010-11	New York Rangers        NHL 63  11	16    27    18	  5   1	  0    1    2
2011-12	New York Rangers        NHL 20   1	 4     5     2	  -   -   -    -    -
2011-12	Connecticut Whale       AHL	 5   2	 1     3     8    -   -   -    -    -
2011-12	Minnesota Wild 	        NHL 29   6	 1     7     6    -   -   -    -    -
2012-13 Lev Prague              KHL 41  11  10    21    18    -   -   -    -    -
2013-14 Lev Prague              KHL 12   1   1     2     6    -   -   -    -    -
2013-14 HV71                    SHL 38  13  14    27    22    8   4   1    5    4
2014-15 HV71                    SHL 46  13  31    44    14    6   5   0    5    6
2015-16 HV71                    SHL 42   9  15    24    28    1   0   1    1    0
2016-17 HV71                    SHL 45  15   6    21    16   16   1   4    5    6
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL totals			               387  68	95   163   162	 12   0	  2    2    6

Ссылки 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 17 декабря
Родившиеся в 1983 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Камлупс Блэйзерс»
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Миннесота Уайлд»‏
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК ХВ71